Märretjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Märretjärnet, Bohuslän, sjö i Tanums kommun, 
Märretjärnen, sjö i Eda kommun,  (1,1 ha)
Märretjärnet, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (4,3 ha)

Se även
Märratjärn
Märrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn